La nazionale di baseball messicana rappresenta il Messico nelle competizioni internazionali.

Nel novembre 2019, ha ottenuto la qualificazione per i giochi olimpici 2020.

Piazzamenti

World Baseball Classic 
2006: 6°
2009: 8°
2013: 11°
2017: 13°

WBSC Premier 12 
2015: 4°
2019:  3°

Campionato mondiale di baseball 

 1938 : non partecipante
 1939 : non partecipante
 1940 : 6°
 1941 :  3°
 1942 : 4°
 1943 :  2°
 1944 :  2°
 1945 : non partecipante
 1947 : 4°
 1948 : 4°
 1950 : 7°
 1951 : 9°
 1952 : 7°
 1953 : 7°
 1961 :  2°

 1965 :  2°
 1969 : 9°
 1970 : non qualificata
 1971 : 8°
 1972 : non qualificata
 1973 : 6° (FIBA)
 1973 : 10° (FEMBA)
 1974 : non qualificata
 1976 : 10°
 1978 : 8°
 1980 : 11°
 1982 : non qualificata
 1984 : non qualificata
 1986 : non qualificata
 1988 : non qualificata

 1990 : 11°
 1994 : non qualificata
 1998 : non qualificata
 2001 : non qualificata
 2003 : 11°
 2005 : non qualificata
 2007 : 7°
 2009 : 11°
 2011 : non qualificata

Coppa Intercontinentale 

 1973: non qualificata
 1975: non qualificata
 1977: non qualificata
 1979: non qualificata
 1981: non qualificata
 1983: non qualificata

 1985: non qualificata
 1987: 8°
 1989: non qualificata
 1991: 6°
 1993: 7°
 1995: 9°

 1997: non qualificata
 1999: non qualificata
 2002: 10°
 2006: non qualificata
 2010: non qualificata

Giochi Panamericani 

 1951:  3°
 1955: 5° 
 1959: 5°
 1963:  3°
 1967: 4°
 1971: 9°
 1975: 4°
 1979: 8°
 1983: non partecipante
 1987: non partecipante

 1991: 6°
 1995: 4°
 1999: 4°
 2003:  3°
 2007:  3°
 2011: 4°
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata

Giochi centramericani e caraibici

 1926:  2°
 1930:  2°
 1935: non partecipante
 1938: 5°
 1946: 6°
 1950:  2°
 1954:  2°
 1959: 4°
 1962:  3°
 1966: 6°

 1970:  3°
 1974: non partecipante
 1978: non partecipante
 1982: non partecipante
 1986: non partecipante
 1990: 4°
 1993:  2°

 1998: non partecipante
 2002: 5°
 2006:  3°
 2010:  2°
 2014: 5°
 2018: 4°

Note

Collegamenti esterni 
Selección Mexicana de Béisbol 

Baseball in Messico
Messico
Baseball